Викторин Сергеевич Груздев (24 января 1866 Кинешма, Костромская губерния, Российская Империя — 7 февраля 1938 Казань, РСФСР, СССР) — русский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Родился 24 января 1866 в Кинешме в семье священника Костромской Троицкой церкви Ипатьевского монастыря С. И. Груздева. Выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в 1891 году. Защитил докторскую диссертацию на тему «Саркома яичников». В 1894 году получил степень доктора медицины. В 1897 году, вернувшись в клинику Военно-медицинской академии, был назначен приват-доцентом. С 1900 по 1931 год — руководитель кафедры акушерства и женских болезней в Императорском Казанском университете. В 1900-х годах В. С. Груздев читал лекции по акушерству и гинекологии в Родионовском институте благородных девиц, работал главврачом Казанской общины сестёр милосердия Красного Креста. Был редактором научно-популярного журнала «Природа и люди».

Скончался 7 февраля 1938 года в Казани, похоронен на Арском кладбище.

Научная деятельность 
Автор более 100 научных работ и ряда монографий. Составитель одного из лучших руководств по акушерству женских болезней. Применял лучевую терапию для лечения злокачественных новообразований матки. Исследовал этиологию мочеполовой свищей о пороков развития, совместно с Р. Вертом опубликовал исследование о развитии и морфологии маточной мускулатуры у женщин.

Память 

В честь Груздева С. В. была учреждена премия (1915) за лучшие работы в области гинекологии и акушерства в Казанском университете. Его имя уже 80 лет носит роддом-клиника более известная как «Груздевка». В Казани имеем Груздева названы улица и к его 70-летию акушерско-гинекологическая клиника на улице Толстого 4 с 1936 года. В честь 150-летия со дня рождения В. С. Груздева была выпущена книга посвященная его деятельности.

Награды 
 Орден Святой Анны II и III степени,
 Орден Святого Станислава II степени,
 Орден Святого Владимира IV степени,
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1934),
 Медаль «В память царствования императора Александра III»

Основные работы 
сочинения

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Сборник «Труды В. С. Груздева» в 13 томах за 1894—1928 годов.

Ссылки 
 Груздев Викторин Сергеевич — Большая Медицинская энциклопедия.

Гинекологи по алфавиту
Гинекологи Российской империи
Гинекологи СССР
Гинекологи XIX века
Гинекологи XX века
Доктора медицины
Доктора медицины Российской империи
Профессора
Заслуженные деятели науки РСФСР
Похороненные на Арском кладбище